Nouvelles escales est le troisième album studio du groupe La Chifonnie (rebaptisé La Chiffonie pour l'occasion), sorti en 1995.

Liste des titres

Le larron 3.00 
Valse à Nini 3.12 
Saint-Nazaire 3.49 
Dans la ville de Paris 4.26 
La purge 2.08 
De Martiko 3.13 
Le revenant 3.42 
Avoine 4.26 
Le jeune écolier 5.22 
Biguine l'imaginaire 3.19 
Nous irons en Flandres 4.46 
De place en place 3.15
La Trevalloise 
La Ceinture D'Argent 
Sardines Et Crocodiles

Personnel 
Source
 Hal Collomb : chant 
 Patrick Desaunay : chant, guitar 
 Serge Desaunay : accordéon, chants 
 Matthieu Dalle : contrebasse 
 Tonio Gémème : harmonica 
 Jacques Dompierre : percussion 
 Patrick Perroton : saxophone, chants 
 Emmanuel Pariselle : accompagnements vocaux 
 Marc Robine : accompagnements vocaux

Crédits

Notes et références 

Album de folk
Album musical sorti en 1995